Окс () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Окс, Александр Борисович (1871—1932) — русский врач-офтальмолог, литератор, автор переиздававшихся русско-латинского и латинско-русского словарей, сын Б. А. Окса.
 Окс, Борис Абрамович (1851—1926) — российский медик и издатель.
 Окс, Виктор Борисович (1879—1954) — русский писатель, адвокат, сын Б. А. Окса.
 Окс, Евгений Борисович (1899—1968) — советский художник, книжный график, сын Б. А. Окса и Ц. Д. Окс.
 Окс, Зигфрид (1858—1929) — немецкий композитор.
 Окс, Моисей (Исаак) Абрамович (1844—1891) — русский правовед и литератор, брат Б. А. Окса.
 Окс, Патрик (род. 1984) — немецкий футболист.
 Окс, Татьяна Григорьевна (Сытина; 1915—1966) — советский прозаик и сценарист.
 Окс, Тимо (род. 1981) — немецкий футболист.
 Окс, Трауготт (1854—1919) — немецкий композитор и дирижёр.
 Оукс, Фил () (1940—1976) — американский музыкант, автор-исполнитель «песен протеста».
 Окс, Филипп (род. 1997) — немецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Окс, Цецилия Давыдовна (Зеленская-Окс, по сцене Давыдова; 1878—1909) — русская оперная певица, жена Б. А. Окса.
 Окс, Эрих (1883—1951) — немецкий дирижёр, сын Трауготта Окса.

Окс может также означать:
 Окс (Оксус) — античное европейское наименование реки Амударья. Происходит от древнегреческой передачи восточного названия этой реки — Вахш, упоминающегося ещё в Авесте.
 Окс — коми-зырянский и коми-пермяцкий титул, соответствующий русскому титулу князь.

См. также 
 ОКС № 7 (электроника) — общеканальная сигнализация № 7.
 ОКС — Общероссийский классификатор стандартов.
 ОКС (строительство) — отдел капитального строительства (подразделение в составе предприятий, учреждений и организаций; термин существует с XX века).
 ОКС (кардиология) — острый коронарный синдром; медицинский термин, обозначающий характер обострения кардиологического заболевания.